Superligaen (1995/1996) – 84. sezon mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Aalborg BK. Nowym mistrzem Danii został zespół Brøndby IF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1995 w Danii
1996 w Danii
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej